Diphilosz, athéni flottaparancsnok, i. e. 5. század
 Diphilosz, görög költő, i. e. 4. század
 Diphilosz, görög komédiaköltő, i. e. 4. század
 Diphilosz, görög orvos, i. e. 3. század
 Diphilosz, görög szókratikus filozófus, i. e. 3. század
 Diphilosz, görög sztoikus filozófus, i. e. 3. század
 Diphilosz, görög sztoikus filozófus, i. e. 2. század
 Diphilosz, görög építész, i. e. 1. század
 Diphilosz, görög drámaíró, i. e. 1. század
 Diphilosz, görög író, 2–3. század